Weense school kan verwijzen naar:

In de muziek:
Eerste Weense School
Tweede Weense School